Stockert steht für:

 Stockert (Berg), Berg in der Eifel
 Astropeiler Stockert, Radioteleskop auf dem Stockert in der Eifel

Stockert ist der Familienname folgender Personen:

 Dora von Stockert-Meynert (1870–1947), österreichische Schriftstellerin
 Franz Günther von Stockert (1899–1967), deutsch-österreichischer Psychiater
 Karl Stockert (1817–1904), österreichischer Politiker des Abgeordnetenhauses
 Ludwig von Stockert (1853–1929), österreichischer Eisenbahningenieur
 Theodor von Stockert (* 1938), deutscher Neurologe und Neurowissenschaftler
 Walter Stockert (* 1940), österreichischer Altphilologe

Siehe auch:

 Stöckert